Tysiąclecia (polnisch für ‚Jahrtausend‘) oder Tysiąclecie steht für:

Stadtteile in Polen:
 Tysiąclecia, Stadtteil in Danzig, siehe Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
 Tysiąclecie (Częstochowa), Stadtbezirk von Częstochowa 

Bauwerke in Polen:
 Amfiteatr Tysiąclecia, Freilichttheater in Opole 
 Stadion Tysiąclecia in Wałbrzych 

Sonstiges:
 Powódź tysiąclecia, siehe Oderhochwasser 1997

Siehe auch:
 Osiedle Tysiąclecia
 Park Tysiąclecia